В парному розряді жіночого тенісного турніру Acura Classic 2003,що проходив у рамках Туру WTA 2003, Кім Клейстерс і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Паола Суарес (півфінал)
 Кім Клейстерс /  Ай Суґіяма (чемпіонки)

 Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (фінал)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open